Correa puede designar:

Conceptos 
 Cinturón, prenda de vestir para ceñir pantalón o vestido;
Correa, cinta con la que se controlan los perros y otros animales
 Correa de transmisión, tipo de transmisión mecánica basado en la unión de dos o más ruedas;
 Correa de distribución, método de transmisión de la energía mecánica entre un piñón de arrastre y otro arrastrado;
 Correa electrodinámica, cables conductores que pueden operar sobre principios electromagnéticos como generadores de energía;
 Correa (arquitectura), elemento que conforma la estructura portante de una cubierta con pendiente.

Botánica 
 Correa, género de plantas;
 Correa reflexa, arbusto;
 Correa glabra, arbusto;
 Correa aemula, arbusto;
 Correa lawrenceana, arbusto;
 Correa alba, arbusto;
 Correa pulchela, arbusto;

Cultura 
 Difunta Correa, figura mítica de Argentina y Chile;
Correa Carolina, pintora argentina

Localidades y divisiones administrativas
 Correa, localidad de la Argentina;
Correa, localidad de Beariz;

Música 
 Difuntos Correa, grupo musical chileno;